Victor Irineu de Souza vagy egyszerűen Victor (Belo Horizonte, 1989. április 3. –) brazil labdarúgócsatár. Felvette az olasz állampolgárságot is.

További információk 
Victor Irineu de Souza adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1989-ben született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil labdarúgók
Felvett olasz állampolgársággal rendelkező személyek
A Monza labdarúgói
A Pescara labdarúgói
A Lecce labdarúgói
A Frosinone Calcio labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek